Ге́рберт Па́тнем (, 20 сентября 1861, Нью-Йорк — 14 августа 1955, Массачусетс) — американский адвокат, издатель и библиотекарь. Был девятым директором Библиотеки Конгресса с 1899 по 1939 год.

Биография 
Герберт Патнем родился в Нью-Йорке, где его отец Джордж Палмер Патнем был известным издателем. Он окончил Гарвардский университет в 1883 году, учился на юридическом факультете Колумбийского университета и был допущен к адвокатской практике в 1886 году.

Патнем был библиотекарем в Публичной библиотеке Миннеаполиса с 1884 года по 1891 год. Занимался правом в Бостоне 1892—1895 гг., с 1895 года по 1895 год был библиотекарем в Публичной библиотеке Бостона, где многое сделал для улучшения коллекции фотографий.

Патнем был избран президентом Американской библиотечной ассоциации в 1898 году и вновь в 1904 году. В 1899 году был назначен директором Библиотеки Конгресса президентом Уильямом Мак-Кинли. Он был первым опытным библиотекарем, который занял эту должность. В 1939 году он ушёл в отставку со званием почётного библиотекаря, его сменил поэт Арчибальд Маклейш. В ранний период его правления Патнем представил новую систему классификации книг, которой продолжают пользоваться и по сей день. Он также создал систему межбиблиотечного займа, а также расширил роль библиотеки конгресса в отношениях с другими библиотеками, путём предоставления централизованных услуг.

Патнем умер в городе Вудс-Хол в возрасте 93 года.

Литература 
 
 Julie K. Brown, Making Culture Visible

Примечания 

Родившиеся в Нью-Йорке
Президенты Американской библиотечной ассоциации
Директора Библиотеки Конгресса
Адвокаты по алфавиту
Адвокаты США
Юристы по алфавиту
Юристы США
Выпускники Школы права Колумбийского университета